Dead stop (Col cuore in gola), film italien de Tinto Brass sorti en 1967 ;
 , quatrième épisode de la deuxième saison de la série télévisée Star Trek: Enterprise diffusé en 2002.